Оле́г Васи́льевич Сиде́льников (,  — 1998) — русский писатель.

Участник Великой Отечественной войны. После демобилизации окончил юридический и исторический факультеты Ташкентского университета. Член Союза писателей СССР. Жил в Ташкенте.

Произведения О. В. Сидельникова переведены на английский, болгарский, венгерский, грузинский, китайский, корейский, монгольский, немецкий, польский, сербско-хорватский, словацкий, французский, чешский, японский языки.

Произведения 
 Нокаут (1958, Ташкент) Роман.
 Где мои шестнадцать лет? (1962) Роман.
 Открытие мистера Спарроу (Ташкент, 1965)
 Сидельников Олег. Пора летних каникул. — Ташкент: Гафур Гулом, 1981.
 Сидельников Олег. Записки Инкогнитова. — Ташкент: Изд-во лит.и искусства, 1983.
 Сидельников Олег. Ограбление века. — Ташкент: Изд-во лит. и искусства, 1989. Тираж 120000 экз.
 Трое отважных. Повесть.
 "Пора летних каникул", "Гаудеамус" и "ДокторТолик", рассказывающие о становлении поколения военных и послевоенных лет. Ташкент,  Издательство литературы и искусства им. Гафура Гуляма,   1984.

Литература 
 Сидельников Олег Васильевич. Энциклопедия фантастики: Кто есть кто. Под ред.  Вл. Гакова. — Минск: ИКО «Галаксиас», 1995. С. 510.

Писатели-фантасты СССР
Писатели СССР
Писатели Узбекистана
Русские писатели по алфавиту
Писатели XX века
Выпускники Национального университета Узбекистана
Члены Союза писателей СССР
Русские писатели XX века
Писатели-фантасты России
Кавалеры ордена Отечественной войны II степени